Müschen ist
ein Ortsteil der Gemeinde Bad Laer; siehe Müschen (Bad Laer)
ein Ortsteil der Gemeinde Burg (Spreewald); siehe Müschen (Burg)
der Name von Franz Hermann Müschen (1774–1847), deutscher Lehrer, Kantor und erster Pomologe Mecklenburgs